O Quinto Filho (The Fifth Child) é um romance de Doris Lessing publicado em 1988 e traduzido por Luís Carlos do Nascimento Silva para a Editora Record (RJ). O livro é ficcional e sociológico, exibindo uma família inglesa feliz e comum, onde o casal David e Harriet sonha sua vida conjugal com muitos filhos e fartura. O drama se inicia com a concepção de Ben, o quinto filho, ser perturbador que modifica todas as almas próximas, em especial da autocomiserada mãe.

Livros de 1988